Сан Блас Атемпа има више значења:

 Општина Сан Блас Атемпа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Блас Атемпа (Сан Блас Атемпа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику